Sankt Mortens (parochie, Næstved)
Sankt Mortens (parochie, Randers)